Турнир BNP Paribas Masters 2014 года в мужском парном разряде проводится в 40-й раз. В основной сетке турнира 24 пары, две из которых попали в основу, получив специальное приглашение от организаторов.

Прошлогодние чемпионы — Боб и Майк Брайаны защитили свой титул.

Посев 
Все сеяные начинают турнир со второго раунда.

 ' Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Александр Пейя /  Бруно Соарес (Второй раунд)
  Жюльен Беннето /  Эдуар Роже-Васслен (Второй раунд)
  Иван Додиг /  Марсело Мело (Второй раунд)''

<li>  Марсель Гранольерс /  Марк Лопес (Полуфинал)
<li>  Вашек Поспишил /  Джек Сок (Второй раунд)
<li>  Рохан Бопанна /  Даниэль Нестор (Четвертьфинал)
<li>  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу (Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Примечания

Ссылки 
 

BNP Paribas Masters 2014